Die Bezirksliga Karl-Marx-Stadt 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Karl-Marx-Stadt durchgeführten Bezirksliga Karl-Marx-Stadt. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Karl-Marx-Stadt und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach vier Jahren in der höchsten lokalen Spielklasse sicherte sich die SG Sosa ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach sechsjähriger Zugehörigkeit die BSG Fortschritt Meerane und nach drei Spielzeiten die Zweitvertretung von Sachsenring Zwickau sowie die beiden Vorjahresaufsteiger Union Freiberg und die BSG Fortschritt Hartmannsdorf ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die vier Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Dies waren Vorjahresabsteiger Einheit Auerbach (Staffel 1), nach elfjähriger Abwesenheit die BSG Muldental Wilkau-Haßlau (Staffel 2), als Bezirksliganeuling die BSG Motor Penig (Staffel 3) und nach 1972 die BSG Motor Zschopau (Staffel 4).


Abschlusstabelle 

 Namensänderung während der Saison
 BSG Wismut/Rotation Crossen ↔ BSG Wismut Crossen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79